Fakhro ist der Familienname folgender Personen:
 Abdurahman Fakhro (* 1992), katarischer Fußballspieler
 Hassan Fakhro, bahrainischer Minister
 Jamal Fakhro (* 1956), bahrainisches Parlamentsmitglied
 Yousef Fakhro (* 1983), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fakhro-Clan